Дми́трий Богомо́лов:
 Богомолов, Дмитрий Васильевич (1890—1938) —  советский дипломат, полпред в Польше и в Китае.
 Богомолов, Дмитрий Васильевич (1909—1961) — советский учёный, агроном и почвовед.